Heinrichstraße steht für:
 Heinrichstraße (Aschersleben), siehe Liste der Kulturdenkmale in Aschersleben
 Heinrichstraße (Bad Soden am Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Soden am Taunus
 Heinrichstraße (Bingen am Rhein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bingen am Rhein
 Heinrichstraße (Bozen), siehe Liste der Baudenkmäler in Bozen
 Heinrichstraße (Braunschweig), siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtbezirk Östliches Ringgebiet
 Heinrichstraße (Bremerhaven), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bremerhaven
 Heinrichstraße (Darmstadt), siehe Wolfgang Leydhecker
 Heinrichstraße (Düsseldorf), Teil der Bundesstraße 7
 Heinrichstraße (Flensburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Flensburg-Sandberg
 Heinrichstraße (Gera), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Heinrichstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Oststadt
 Heinrichstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Reudnitz-Thonberg, A–K
 Heinrichstraße (Quedlinburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg (A–L) #Heinrichstraße
 Heinrichstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Nordstadt (G–K)